Haydon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Haydon, Dorset, ort i England, Dorset, 
 Haydon, Northumberland, civil parish i England,